La Eredivisie 1963/64 fue la octava temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. DWS Amsterdam (promovido en esta temporada) ganó su primera Eredivisie.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

Enlaces externos 
 RSSSF
 Wildstat.com

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1963
Fútbol en 1964